Чемпионат мира по снукеру 2003 (, также известен как 2003 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 19 апреля по 5 мая 2003 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Марк Уильямс.

Наивысший брейк 
 147 — Ронни О'Салливан (1/16 финала)
 143 — Род Лоулер (квалификация)

Всего на этом чемпионате мира было 52 сенчури-брейка.

Результаты

Основной турнир

Сенчури-брейки 
 147 Ронни О'Салливан
 140, 125, 102, 100 Стивен Ли
 135, 127, 109, 105, 100 Питер Эбдон
 135, 128, 128, 120, 110, 106, 101 Пол Хантер
 133, 114, 109 Марко Фу
 132, 130, 120, 115, 114, 111 Стивен Хендри
 131, 128, 115, 112, 112, 111, 107 Кен Доэрти
 131, 120, 118, 115, 102, 101 Марк Уильямс
 128 Мэттью Стивенс
 127, 122, 113, 103 Джон Хиггинс
 127 Алан Макманус
 117 Найджел Бонд
 113, 107 Тони Драго
 104 Грэм Дотт
 101 Шон Мёрфи
 101 Алистер Картер
 100 Иан Маккалох

Ссылки 
 Global Snooker
 Snooker.org

Чемпионат мира по снукеру
2003 год в снукере